Вітті — прізвище. Відомі носії:
 Лусінда Вітті — австралійська яхтсменка;
 Пабло Вітті — аргентинський футболіст, нападник клубу «Керетаро»;
 Моніка Вітті — відома італійська акторка театру і кіно.